Националният отбор по волейбол на Венецуела представя страната на международни турнири и състезания. Отборът има 1 участие на олипийски игри през 2008.

Най-големият успех на тима е спечелването на пан-американските игри през 2003.

Олимпийски игри

Световна лига по волейбол

Външни препратки 
 Официална страница

Венецуела
Спорт във Венецуела